HRG est un sigle qui peut désigner :
 Hypothèse de Riemann généralisée, une des plus importantes conjectures des mathématiques ;
 HRG (où HRG signifie ), le surnom de Noé Bennet, un personnage de fiction des feuilletons télévisés américains  et  ;
 HRG, abréviation de .

HRG est un code qui peut désigner :
 Aéroport international de Hurghada, un aéroport international basé à Hurghada, en Égypte, selon le code AITA des aéroports ;
 HRG, un symbole normalisé pour la dureté Rockwell.

Code IATA des aéroports